Laâtamna, commune rurale marocaine de la province de Berkane, dans la région de l'Oriental
 Laâtamna, commune rurale marocaine de la province d'El Kelâa des Sraghna, dans la région de Marrakech-Tensift-Al Haouz